

Codici 
 ZEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Eastmain River di Eastmain (Québec), (Canada)

Personaggi 
 Zem – personaggio della serie di videogiochi Crash Bandicoot
 Zem – personaggio della serie Guida galattica per gli autostoppisti